Лунган (Вэньчжоу) — городской уезд городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян (КНР)
 Лунган (Хулудао) — район городского округа Хулудао провинции Ляонин (КНР)
 Лунган (Шэньчжэнь) — район города субпровинциального значения Шэньчжэнь провинции Гуандун (КНР)